Игнáсио Сулоáга (; ,  — , ) — испанский художник, чрезвычайно популярный в конце XIX — начале XX вв., широко известный на родине и за рубежом. Его манере присущи острота рисунка и декоративность колорита, эффектная театрализация мотивов.

Биография и творчество 
Игнасио родился в Стране Басков, в городе Эйбар. Он — сын известного чеканщика, ювелира и оружейника Пласидо Сулоага (Plácido Zuloaga). Внук «дона Эусебио» — основателя и директора Королевской Оружейной палаты в Мадриде. Прадед Игнасио, тоже королевский оружейник, был другом Франсиско Гойи (баска по отцу и арагонца по матери). По материнской линии Игнасио был потомком двухсотлетней «династии» баскских художников Сабалета. Семья проживала в родовом замке XVI века, где имелся небольшой музей древностей.

В детстве Игнасио Сулоага-и-Сабалета увлечённо помогал отцу в его художественных работах. В юности Игнасио нарисовал несколько картин, посвящённых родному Эйбару («Эйбарский источник», «Слепой Аррате» и др.). В дальнейшем он учился в школе иезуитов во Франции, затем — в Мадриде и Париже (где состоялась его первая выставка). Чтобы усовершенствовать своё мастерство, много времени отдал копированию имевшихся в музее Прадо картин Веласкеса, Эль Греко, Риберы, Сурбарана, Гойи.

В 1889 году, 19 лет от роду, Игнасио отправился в Рим, где несколько месяцев делил время между мастерской на Виа-Маргутта и близлежащими трактирами.

В 1890 году Игнасио Сулоага поселился в Париже, на Монмартре — и на всю жизнь полюбил этот район. Здесь он познакомился с Тулуз-Лотреком, Дега, Гогеном, а также с каталонскими художниками — Сантьяго Русиньолем, Рамоном Касасом, Мигелем Утрийо. С ними он участвовал в совместных выставках.

В дальнейшем Сулоага надолго поделил свою жизнь между Францией и Испанией. После Парижа три года (1895—1898) прожил в Севилье, где впервые выступил в качестве тореро. Здесь он открыл для себя цветущую и благодатную Андалусию. Евро-африканские пейзажи этой страны, страстные танцовщицы, смуглые цыганки, суровые тореро наполнили собой полотна Сулоаги.

На выставке 1896 года в Барселоне картина давно уже популярного в Каталонии Сулоаги «Друзья» была приобретена Барселонским Муниципальным музеем.

В 1898 году его дядя Даниэль переселился в кастильский город Сеговию и пригласил племянника в гости. Вскоре Сулоага написал картину «Семья моего дяди Даниэля». Одним из объектов творческого вдохновения живописца стала очаровательная кузина Кандида (дочь Даниэля): за несколько лет Игнасио написал 24 её портрета. В общем, художнику настолько понравилось в Сеговии, что он решил там обосноваться. Свою мастерскую он устроил в одной из старых закрытых церквей Сеговии. И это — весьма характерный штрих! Здесь Сулоага открыл для себя новый мир, здесь запечатлел множество колоритных пейзажей Старой Кастилии, создал портреты её обитателей, ряд жанровых сцен. Старая Кастилия, как и Андалусия, — это тоже коренная Испания. И даже можно сказать: «более коренная». Но… совершенно другая страна: надрывная и трагическая. Старые женщины, одетые в чёрное; обременённые нуждой земледельцы; погонщики мулов; карлики и прокаженные — порою на фоне прочных замков и городских стен Сеговии, Турегано, Сепульведы, под свинцовым грозовым небом.

18 мая 1899 г. Сулоага обвенчался в Мадриде с сестрой французского художника Максима Детома (де Тома). Сулоага дружил с Роденом, Рильке, Барресом, переписывался с ними. Выставлялся в различных странах Европы: Германии, Австро-Венгрии, Бельгии, Италии, представил 34 на Барселонской Всемирной выставке 1907 года.

В 1909 году Сулоага снова поселился в Париже. Это было возвращение с триумфом.  — писал испанский искусствовед Феррари Лафуэнте… В том же 1909 году Сулоага ненадолго перебрался в Нью-Йорк. До 1910 года он работает и экспонируется в Новом Свете — в различных городах США и Латинской Америки. После чего — снова Париж. В 1911 г. экспонируется в Риме…

Историческая живопись Сулоаги-и-Сабалеты имеет свои особенности. У него было не так уж много батальных сцен. Вовсе не писал он обличительных картин, посвящённых ужасам инквизиции. Любимые же темы мастера представлены в следующих многолетних циклах:
 Коррида и тореро — вечная любовь и страсть Испании;
 Старая испанская архитектура;
 Женщины в национальном костюме на фоне старой испанской архитектуры;
 Обнажённые женщины в испанском интерьере.
Его испанки не всегда красивы, но всегда удивительно чувственны и грациозны.  — писал в 1911 г. Новый Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона о творчестве Сулоаги-и-Сабалеты. Впрочем — нет правил без исключений. Вот — удивительное полотно Сулоаги «Старая донья Розита Гутьеррес». Донья Розита сидит на камне рядом с любимым пёсиком. Вдали — старые испанские здания, только не нарядно-декоративные, и не сурово-величественные. А просто — старые дома, столь же некрасивые, как и лицо Розиты. Она одета в чёрное, Солнце высветило её морщинистое лицо и руки, искорёженные болезнью. Эти руки держат веер… с репродукцией «Обнаженной махи» Гойи. Стоит вспомнить, что в своё время Сулоага мастерски скопировал «Обнаженную маху», копия оказалась почти неотличима от оригинала. И вот теперь уверенной рукой художник воспроизвёл контуры прекрасного тела на веере в руках старухи. Контраст. Испанский контраст…

В начале Первой мировой войны Сулоага возвращается из Франции в родную и нейтральную Испанию. На виллу-музей, ранее построенную им в Сумайе, он перевёз свою парижскую коллекцию, жемчужиной которой была одна из последних картин Эль Греко «Снятие седьмой печати».

В 1925 г. Сулоага вторично побывал в США, выставлялся в Нью-Йорке (в Музее Рейнхардта); в Вашингтоне получил аудиенцию у президента Кулиджа. В ходе своего американского турне художник также посетил Бостон, Палм-Бич и Гавану.

В том же 1925 году Сулоага вновь приезжает в Сеговию. Здесь он приобрёл средневековый замок Педраса (Pedraza de la Sierra), возвышающийся на крутой скале. Покупка этого замка стала ещё одним доказательством его любви к Сеговии и Старой Кастилии. Среди высоких гостей, которых художник принимал в Педрасе, были представители Орлеанской ветви французских Бурбонов… В 1926 году король Испании Альфонс XIII (испанский Бурбон) лично открыл выставку Сулоаги во Дворце изящных искусств.

После провозглашения Республики, в 1931 году, Игнасио Сулоага был назначен президентом Мадридского Музея современного искусства «Траст». С тех пор он написал многочисленные портреты, особенно своих друзей, некоторые из которых стали частью музейных коллекций.

С 1936 года Сулоага-и-Сабалета успешно освоил скульптуру.

В период Испанской гражданской войны 1936-39 гг. большая часть басков сражалась против генерала Франко; некоторая часть (главным образом, Карлисты) — на его стороне. Ибо после 1876 года, в ходе конфликта «отцов и детей», баскская молодёжь постепенно отступалась от исповедуемой героями-карлистами консервативно-национальной идеологии. Ей на смену пришёл левый национализм, построенный на социалистической платформе. Симпатии Сулоаги-и-Сабалеты были всецело на стороне карлистов и франкистов, защищавших славу и честь «отцов», католические храмы и монастыри. В письме миссис Гаррет, коллекционировавшей его картины (апрель 1939 г.), Сулоага жёстко осудил «дикий вандализм, который преобладал в советском клане Испании!». В том же 1939 году художник написал монументальную картину «Осада Алькасара», в 1940 г. — «Портрет генералиссимуса Франко» и «Долина Павших».

В 1938 году на Венецианском биеннале Сулоага был награждён Гран-при из рук итальянского диктатора Муссолини, неизменно подчёркивавшего своё уважение к генералиссимусу Франко. Который к тому времени начал проводить политику насильственной кастильянизации Баскских земель.

Игнасио Сулоага до конца своих дней сохранял внешнюю лояльность франкистскому режиму. В 1945 году, всего за несколько месяцев до смерти, Сулоага писал:  Сулоага-и-Сабалета умер в Кастилии (в Мадриде, в своей мастерской «Лас Вистилла»), а похоронен был в родном краю — в Сан-Себастьяне, столице баскской провинции Гипускоа.

Картины Сулоаги представлены в крупнейших музеях Европы, Северной и Южной Америки.

Семья 
У Игнасио Сулоаги и Валентины Детома (Venentine Dethomas) было две дочери — Лусия (род. 15 мая 1902) и Антония (род. 10 декабря 1906).

Страны, где представлены работы Сулоаги 

 Австрия;
 Аргентина;
 Бельгия;
 Великобритания;
 Венгрия;
 Германия;
 Испания;
 Италия;
 Люксембург;
 Польша;
 Россия;
 США;
 Украина;
 Франция.

Литература 
 Lafuente Ferrari E. La vida y el arte de Ignacio Zuloaga. San Sebastián: Editora Internacional, 1950; 2 ed., Madrid, 1972. (англ. изд. 1991.)
 Plessier G. Ignacio Zuloaga et ses amis français. Paris: L’Harmattan, 1995.
 Lorandi M. Dalla tradizione alla tradizione : Rusiñol, Sorolla, Zuloaga, Anglada e la pittura della reiberizzazione in Spagna 1874—1945. Viareggio: M. Baroni, 2000.

Примечания

Ссылки 
 Биография 
 Работы on line 
 Работы в музеях мира 
 Ignacio Zuloaga Museum  

Художники Испании XX века
Страна Басков
История басков
История Испании
Похороненные в Сан-Себастьяне